Wybory parlamentarne w Szwajcarii odbyły się 19 października 2003. Frekwencja wyborcza wyniosła 45,2%.

Szwajcarska Partia Ludowa otrzymała najwięcej głosów i została największą partią w Radzie Narodowej, zdobywając 55 z 200 mandatów.

Wyniki wyborów

Bibliografia 
 October 19, 2003 General Election Results - Switzerland Totals

2003 w Szwajcarii
2003
Szwajcaria